Дејан Матић може да се односи на следеће особе:
Дејан Матић-Мата, српски глумац
Дејан Матић (музичар), српски певач
Дејан Матић, председник општине Земун